České příjmení Jedlička (Jedličková) nese více různých českých osobností. Původní význam slova znamená malou jedli:

 Alois Jedlička (1912–2000) – bohemista a jazykovědec
 Antonín Jedlička (rozcestník) – více různých osobností
 Benjamin Jedlička (1897–1967) – překladatel
 Dalibor Jedlička (1929–2018) – český operní pěvec
 Dan Jedlička (* 1973) – český básník, překladatel z angličtiny a nakladatelský redaktor
 František Jedlička – rozcestník
 Ivan Milan Jedlička (* 1931) – novinář a spisovatel
 Jan Antonín Jedlička (1736–1780) – český stavitel a architekt
 Jaroslav Jedlička (1891–1974) – internista, ftizeolog
 Jiří Jedlička – více různých osobností
 Josef Jedlička (rozcestník) – více různých osobností
 Metoděj Antonín Jedlička (1918–1981) – český katolický kněz, řeholník, vězeň nacistického a komunistického režimu
 Michal Jedlička (* 1973) – orientační běžec
 Michal Jedlička (florbalista) (* 1980) – český florbalový hráč a trenér
 Otakar Jedlička (1845–1883) – spisovatel
 Rudolf Jedlička – více různých osobností
 Věroslav Jedlička (1923–???) – český a československý politik, poúnorový a normalizační poslanec ČSS
 Vít Jedlička (* 1983) – český a liberlandský politik, prezident Svobodné republiky Liberland

v přechýlené podobě
 Hana Autengruberová-Jedličková (1888–1970) – česká malířka, grafička a ilustrátorka
 Marie Jedličková (1887–1982) – operní pěvkyně

Související články 
 Jedlová

Externí odkazy 
 
 

Česká příjmení